Гиша может означать:

  — район Тегерана.
 Гиша, Леон (1903—1991) — французский художник.